Вейккаусліга 2006 — 76-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона вдруге здобув Тампере Юнайтед.

Учасники

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ГІК взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубка Фінляндії 2006.
2. Клуб МюПа взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки переміг у рейтингу Fair Play Фінляндії.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Вейккаусліга на soccerway 
 Вейккаусліга на rsssf  

2006
Фінляндія
2006 у Фінляндії